Matriz de Camaragibe kan syfta på:

Brasilien 

 Matriz de Camaragibe (kommun), Alagoas, 
 Matriz de Camaragibe (ort), Alagoas,